Typerepublic és una foneria digital independent fundada el 2003 a Barcelona que distribueix tipografies i dissenya tipus de lletra per encàrrec. El fundador i principal dissenyador és Andreu Balius. Han creat tipografies corporatives per la marca Victoria's Secret, Seat, Ferrovial i d'altres per al seu ús en la composició de text, com ara el tipus Pradell o Carmen.

Referències

Enllaços externs 
 Stock-Allen, Nancy. Andreu Balius: A Visit to Catalonia and the TypeRepublic. DesignTraveller
 FontShop Foundries: Typerepublic
 MyFont Foundries: Typerepublic
 Typerepublic: Carmen Typeface review. Typographica
 Typerepublic en FontShop. Graffica
 Typerepublic font catalog